Tukan je české označení pro dva rody ptáků:
 Andigena
 Ramphastos

Externí odkazy